Europsko prvenstvo u atletici – Split 1990. je 15. EAA-ino europsko prvenstvo u atletici po redu. Održavalo se u gradu Splitu od 26. kolovoza do 2. rujna 1990. Natjecanja su se održavala na stadionu Poljud.

Bilo je to prvenstvo na kojemu su posljednji puta nastupile države: DR Njemačka, Čehoslovačka, SFRJ i SSSR.

Natjecanja

Muškarci

†: Osvajač brončane medalje u skoku u dalj, Borut Bilač, prvotno je diskvalificiran zbog sumnje u doping, ali je kasnije oslobođen optužbi i vraćena mu je medalja.
‡: Osvajač bronćane medalje u bacanju kugle, Vyacheslav Lykho (20.81m), diskvalificiran je zbog kršenja IAAF doping pravila.

Žene

Tablica medalja

Izvori 

1990
Atletika u Splitu
1990
Međunarodna atletska natjecanja u Hrvatskoj